Termín šelf (z anglického shelf, police) může znamenat:

 kontinentální šelf – pokračování pevniny pod mořskou hladinu do hloubky 200 m; pevninský práh
 šelfový ledovec – tlustá vrstva ledovcového ledu spočívající na moři a navazující na pevninské zalednění